Fiat Marea (type 185) var en på Bravo baseret lille mellemklassebil fra Fiat Automobiles, som var i produktion mellem sensommeren 1996 og slutningen af 2002.

Modelhistorie 
Marea kom på markedet i efteråret 1996 som sedan og stationcar ("Weekend") med motorer fra 75 til 147 hk.

Modelprogrammet omfattede flere forskellige dieselmotorer: to firecylindrede 1,9-litersmotorer med 75 og 100 hk samt for første gang en femcylindret 2,4-litersmotor med 124 hk, de to største med elektronisk styret forkammerindsprøjtning. Fra modelår 1999 fandtes Marea ud over 1,9-litersmotoren med 75 hk (til 2000) med en ny 1,9-liters commonrailmotor (JTD) med 105 hk og en 2,4-liters JTD-motor med 130 hk. 2,4 JTD var i programmet frem til slutningen af 2000, hvor 1,9 JTD samtidig blev optimeret til 110 hk.

Marea fandtes i tre forskellige udstyrsvarianter: SX, ELX og HLX. Dog varierede udstyrsomfanget i detaljer fra land til land.

I sommeren 1999 fik Marea et let facelift, frem for alt i udstyrsvarianter og interiør.

Et yderligere facelift fulgte i slutningen af år 2000 samtidig med introduktionen af det nye mærkelogo. Her fik Marea Weekend nye baglygter.

Frem til i dag er den nedklappelige kofanger under bagklappen på Marea Weekend et ret sjældent kendetegn, som var overtaget fra forgængeren Fiat Tempra Weekend.

Marea udgik af produktion i Europa i starten af 2002, mens Marea Weekend fortsatte frem til slutningen af 2002.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Marea (samt Bravo og Brava) klassificeret som følger:
 2005: Som middelbilen
 2007: Som middelbilen
 2009: Som middelbilen
 2011: Som middelbilen
 2013: Som middelbilen
 2015: Mindst 20 % dårligere end middelbilen
 2017: Mindst 20 % bedre end middelbilen

Koncernslægtskaber 
Fiat betragtede Marea som en stor mellemklassebil, selv om modellen frem til B-søjlen var synligt identisk med de små mellemklassebiler Fiat Bravo og Brava. Heller ikke under huden var slægtskabet til at overse. Marea havde dog bredere kofangere og større sporvidde, hvilket fik den til at se større ud.

Fiat Multipla, som var en sekspersoners kompakt MPV med en usædvanlig sædeplacering, var i det væsentligste også baseret på Bravo.

Efterfølgere 
Fiat Marea Weekend blev i starten af 2003 afløst af Fiat Stilo Multiwagon. Den i sommeren 2007 introducerede Fiat Linea er indirekte efterfølger for Marea, da Linea er bygget på platformen fra minibilen Fiat Grande Punto.

Marea i andre lande 
Marea blev frem til februar 2008 bygget i Brasilien i en let modificeret version med stærkere motorer (f.eks. 2.0 20V Turbo). Derudover byggede det tyrkiske Tofaş Marea på licens frem til slutningen af 2007, blandt andet i en VIP-version med læderindtræk og lydsystem.

Specialopbygninger 

I visse lande blev Marea Weekend solgt med dieselmotor og uden bagsæde under navnet Fiat Marengo. Til taxikørsel på øen Capri byggede Fiat traditionen tro specialudgaver af sine modeller som cabrioleter. Til dette formål blev Marea forlænget med 70 centimeter for at gøre plads til to bagsæder (hvoraf det forreste kan klappes væk). Kun føreren sidder i en lukket kabine. De fire bageste pladser kan tildækkes med en kaleche eller en markise.

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1999, 2000 og 2001 (på tysk og fransk).
 Fiat Marea instruktionsbog. Fiat Auto S.p.A., januar 1997 (på engelsk).
 Fiat Marea instruktionsbog. Fiat Automobiler Danmark A/S, april 1999.
 Fiat Marea/Marea Weekend 1,6 16V tillæg til instruktionsbøger. Fiat Auto S.p.A., marts 1998.
 Fiat Bravo/Brava/Marea/Marea Weekend tillæg til instruktionsbøger. Fiat Automobiler Danmark A/S, november 2000.
 Fiat Marea Weekend instruktionsbog. Fiat Auto S.p.A., april 1997 (på engelsk).
 Fiat Marea Weekend instruktionsbog. Fiat Automobiler Danmark A/S, april 1999.
 Fiat Marea Weekend instruktionsbog. Fiat Auto S.p.A., juli 2002 (på engelsk).

Eksterne henvisninger 

Marea
Store mellemklassebiler
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1996
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne